Valmont (Mosela)
 Valmont (Seine-Maritime)
 Valmont (filme)

Desambiguação